Ruini ist der Familienname folgender Personen:

 Camillo Ruini (* 1931), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Carlo Ruini (1530–1598), italienischer Anatom, Autor des veterinärmedizinischen Werkes „Anatomia del Cavallo“
 Meuccio Ruini (1877–1970), italienischer Politiker